Pinardi ist der Familienname folgender Personen:

 Alex Pinardi (* 1980), italienischer Fußballspieler
 Giovanni Battista Pinardi (1880–1962), italienischer Geistlicher, Weihbischof in Turin
 Nadia Pinardi (* 1956), italienische Ozeanografin
 Umberto Pinardi (* 1928), italienischer Fußballspieler und -trainer